Yamashiro bezeichnet:

 eine historische japanische Provinz, siehe Provinz Yamashiro
 ein japanisches Schlachtschiff der Fusō-Klasse, siehe Yamashiro (Schiff, 1917)
 eine der fünf klassischen Schwertschmiedetraditionen in Japan, siehe Yamashiro-Tradition

Yamashiro ist der Familienname folgender Personen:

 Jun’ya Yamashiro (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ryūichi Yamashiro (1920–1997), japanischer Grafiker und Grafikdesigner
 Shingo Yamashiro (1938–2009), japanischer Schauspieler
 Yamashiro Tomoe (1912–2004), japanische Schriftstellerin